

Histoire 

Triple-Alliance désigne une alliance entre trois entités :
 Triple Alliance, union des cités mésoaméricaines de Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan, aussi désignée sous le nom d'Empire aztèque ;
 Triple-Alliance, alliance entre l'Angleterre, les Provinces-Unies et la Suède contre la France ;
 Triple-Alliance, alliance entre le Danemark, la Russie et la Pologne contre la Suède ;
 Triple-Alliance, alliance entre la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et la France contre l'Espagne ;
 Triple-Alliance, alliance entre la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et la Prusse contre la Russie ;
 Triple-Alliance, alliance entre l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay contre le Paraguay, amenant à une guerre les opposant entre 1685 et 1870 ;
 Triple-Alliance ou Triplice, alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie à la veille de la Première Guerre mondiale.

Arts et médias 
 Triple alliance télégraphique, rapprochement entre les agences de presse Telegraphen Korrespondantz Bureau, Stefani et Wolff
 Jardin de la Triple Alliance, monument mexicain représentant les dirigeants de Triple Alliance mésoaméricaine, réalisé par le sculpteur mexicain  entre 1888 et 1889
 Triple Alliance, film américain de Nick Cassavetes sorti en 2014
 La Grande Triple Alliance internationale de l'Est, collectif artistique actif  et localisé géographiquement entre Metz, Strasbourg et Nancy

Voir aussi 
 Triple-Entente (1907), Royaume-Uni, France et Russie, directement concurrente de la Triplice
 
  (et Quintuple alliance)
 Dreibund (nom allemand de la Triplice), triple alliance de Agfa, BASF et Bayer AG signée en

Notes et références